În fonetică, consoana fricativă bilabială sonoră este un sunet consonantic care apare în unele limbi. Simbolul său fonetic este .

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Fricativă bilabială sonoră, Consoană